Vailly puede referirse a: 

 Vailly, comuna francesa situada en Aube; o
 Vailly, comuna francesa situada en Alta Saboya.